La Coppa UEFA 1979-1980 è stata la 9ª edizione dell'omonima competizione. Dominata dalle squadre tedesche, che occuparono tutti e quattro i posti in semifinale, venne vinta dall'Eintracht Frankfurt nella doppia finale contro il  per la regola dei gol fuori casa.

Formula 
Per questa edizione la UEFA revocò il terzo club a Bulgaria e Germania Est, concedendolo invece alla Cecoslovacchia, oltre a dare ai detentori del Borussia Mönchengladbach il posto lasciato libero dalla rinuncia della squadra albanese: di conseguenza, in questa edizione la Germania Ovest poté schierare ben cinque squadre.

Risultati

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Coppa dei Campioni 1979-1980
 Coppa delle Coppe 1979-1980

Collegamenti esterni 
 
 

Edizioni della Coppa UEFA
Calcio nel 1979
Calcio nel 1980